Піку — власна назва.

Особи 

 Андерсон Піку ( 1988) — бразильський футболіст.
 Анрі-П'єр Піку (1824—1895) — французький художник.

Топоніми

Піку-да-Бандейра — третя за висотою гора Бразилії.

Піку (гора)
 Піку (острів)
 Лажеш-ду-Піку
 Піку (Віла-Верде) — парафія.
 Піку-де-Регаладуш — парафія.

Піку (Румунія)